Михаил Абрамович Казаков (псевд.: М. Бярозкін, К. Міхайлаў; ) — советский поэт, писавший на русском и белорусском языках. Член НСПУ (1984).

Закончил Могилевский педагогический институт (1961) и ВПШ при ЦК КПУ (Киев, 1972).

Учительствовал в Белоруссии; с 1964 — редактор районной газеты г. «Красное знамя» (г. Саки, ныне АР Крым); 1972 — обл. г. «Крымская газета» (Ялта). Дебютировал в 1956 в районной газете «Путь соцыялізма» (г. Кричав, Беларусь). Стихи Казакова — признание современника в любви к родине, присяга верности родительским заветам. Обращался также к юмористической тематике.

Лауреат премии Совета министров Автономной Республики Крым за 1999 год.

Произведения 
 Млечны путь. Мінск, 1969; Семь колодезей. К., 1976;
 Родныя гарызонты. Минск, 1982;
 Вечный родник. Уф., 1988;
 Вянок васільковы. Минск, 1992;
 Земное притяжение. Москва, 1995;
 Любовь земная. Ялта, 1999.

Примечания

Литература 
 Губарь А. И. О чём грезят синие васильки… // Крым. правда. 1993, 13 апр.;
 Зубкоўскі Б. Андрамеду шукаў па зорках // Літаратура і мастацтва. 2005, 12 жнівень;
 Его же. «Вспоминайте иногда меня…» // Неман. 2006. № 5.

Источники 
 Казаков Михаил Абрамович

Писатели СССР
Члены Национального союза писателей Украины
Выпускники Могилёвского государственного университета
Белорусские поэты
Русские поэты
Лауреаты премии Совета министров Автономной Республики Крым